Nunez o Núñez puede estar relacionado o referirse a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Alberto Núñez Feijóo (1961-), político español, presidente del Partido Popular
 Alcide Núñez (1884-1934), clarinetista estadounidense
 Alejandro Núñez Allauca, compositor peruano.
 Aloha Núñez, activista indígena venezolana.
 Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1490/95-1557/60), conquistador español.
 Antonio Núñez Jiménez (1923-1998), científico cubano.
 Arturo Núñez Jiménez (1948-), político mexicano, actual gobernador del estado de Tabasco.
 Blasco Núñez Vela (1495-1546), primer virrey del Perú.
 Cecilia Núñez Albanese (1931-2010), soprano venezolana.
 Cecilia Núñez Sucre (1883-1969), educadora y política venezolana.
 Derviz Francísco Núñez (1955-), abogado y periodista venezolano.
 Diego Núñez de Avendaño (?-1606), virrey del Perú. 
 Enrique Bernardo Núñez (1895-1964), escritor y cronista venezolano
 Fabricio Núñez (1985-), futbolista uruguayo.
 Félix Armando Núñez (1897 - 1972) , poeta, ensayista y crítico venezolano.
 Francisco Núñez Melián (15??-1644), gobernador de Yucatán y de Venezuela
 Guillermo Núñez (1930-), artista chileno.
Ramón Núñez Armas (1953-), futbolista cubano.
 Javier Núñez Meza (1997-), futbolista peruano.
 Javier Núñez Molano (1983-), nadador español.
 Jesús Antonio Núñez (1980-), atleta español de pruebas de fondo.
 José Gabriel Núñez (1937-), dramaturgo venezolano.
 José Núñez de Cáceres (1772-1846), escritor y político dominicano.
 José Luis Núñez (1931-2018), empresario español.
 José María Núñez, torero español.
 José Manuel Núñez Ponte (1870-1965), escritor y pedagogo venezolano.
 José Rafael Nuñez Tenorio (1933-1998), escritor y filósofo venezolano.
 Juan Carlos Núñez (músico) (1947-), compositor venezolano.
 Lautaro Núñez Atencio (1938-), arqueólogo chileno.
 Luis Teófilo Núñez, editor venezolano.
 Luis Joaquín Núñez Vergara (1948-2014), farmaceuta chileno.
 Manuel Núñez Gil (1934-), educador, político, trabajador social, escritor venezolano.
 Manuel Núñez Tovar (1878-1925), naturalista venezolano.
 Manuel Ángel Núñez Soto (1951-), político mexicano.
 Miguel Núñez de Prado (1882-1936), militar español. 
 Paola Núñez (1978-), actriz mexicana.
 Rafael Núñez (1825-1894), escritor y político colombiano.
 Rafael Núñez (1875-1924), político argentino.
 Rubén Núñez (1930-), pintor venezolano.
 Vasco Núñez de Balboa (1475-1519), conquistador español.
 Florencio Gómez Núñez (1908-1995), aviador venezolano.
 Leonardo Tamayo Núñez (1941-), guerrillero cubano.
 Gabriel Núñez Aguirre (1942-2021), futbolista mexicano.
 Luis López Méndez Núñez (1758-1831), pedagogo y diplomático venezolano.
 Unai Núñez (1997-), futbolista español.

Lugares 
 Núñez, barrio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, se lo suele llamar Núñez por el barrio, aunque en realidad queda en el barrio de Belgrano.
 Núñez (C.P. 33470), localidad española en Asturias.
 Nunez (Georgia), localidad de los Estados Unidos (con n en vez de ñ).

Empresas 
 Núñez y Viajes Cynsa SA , empresa uruguaya dedicada al rubro transporte.